Desa Klepu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Klepu (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,67, long 110,67), 
 Desa Klepu (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,32, long 110,22), 
 Desa Klepu (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,18, long 110,46), 
 Desa Klepu (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,72, long 109,84), 
 Desa Klepu (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,50, long 110,89), 
 Desa Klepu (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,93, long 111,66), 
 Desa Klepu (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,25, long 112,72), 

Robotskapade Indonesienförgreningar